Compañía pública puede referirse a: 
 Empresa pública, también llamada  empresa estatal,  empresa cuyo propietario es el Estado.
 Empresa de capital abierto, es un tipo de empresa autorizada a ofrecer a la venta sus títulos valores al público.